John Walker peut désigner :
 John Walker (1731-1803), un naturaliste écossais, membre fondateur de la Royal Society of Edinburgh ;
 John Walker (1732-1807), un grammairien anglais ;
 John (Johnnie) Walker (1805–1857), un fabricant de whisky ;
 John Walker (1781-1859), un chimiste anglais, inventeur de l’allumette ;
 John George Walker (1821-1893), un major général des États confédérés lors de la guerre de Sécession ;
 John Grimes Walker (1835-1907), un contre-amiral (Rear admiral) de la marine américaine (US Navy) ;
 John Walker (1874-1940), un footballeur international écossais ;
 Jock Walker (1882-1968), un footballeur international écossais (dont le vrai nom est John Walker) ; 
  (1891-1952), un barreur britannique ;
 John Charles Walker (1893-1994), un phytopathologiste américain ;
 John Anthony Walker (1937-2014), un officier de l'US Navy qui espionna pour le compte de l'Union soviétique de 1968 à 1985 ;
 John Ernest Walker (1941-), un chimiste et prix Nobel britannique ;
  (1943-2011), musicien américain, membre des Walker Brothers ;
 John Walker (1952-), un  athlète néozélandais, champion olympique du 1500 m en 1976 à Montréal ;
  (1956-), producteur de cinéma américain ;

 Nom d'emprunt parfois utilisé par le réalisateur et scénariste italien Mario Gariazzo ;
 Ancien Captain America chez Marvel.